Valvträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Valvträsket (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (13,6 ha)
Valvträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (5,13 km²)
Valvträsk, by i Bodens kommun, 
Valvträsket (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (18,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn